Leoniden steht für:

 Leoniden (Band), eine Indie-Rock-Band aus Kiel
 Leoniden (Meteorstrom), einen Meteorstrom, der alljährlich im November zu beobachten ist
 Leoniden (Verein), ein Verein von Künstlern und Wissenschaftlern